Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 55 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 26 июля в помещениях Токийского международного форума. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменок из 14 стран. 

После рывка лидировала узбекская тяжелоатлетка Муаттар Набиева, установившая новый олимпийский рекорд (98 кг), в толчке уже филиппинская спортсменка Хидилин Диас смогла установить олимпийский рекорд (127 кг) и с суммой 224 кг, что также является новым олимпийским рекордом, стала победительницей соревнований. 

Серебряную олимпийскую медаль в этой весовой категории тяжёлой атлетики завоевала китайская спортсменка Ляо Цююнь. Обладательницей бронзовой награды стала казахская спорстменка Зульфия Чиншанло.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпиады 2020
 Результаты 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2020